Kukk ist der Familienname folgender Personen: 

 István Ernő Kukk (1927–1989), ungarischer Generalmajor
 Jakob Kukk (1870–1933), evangelisch-lutherischer Bischof von Estland
 Juhan Kukk (1885–1942), estnischer Politiker und Wirtschaftsexperte
 Kalev Kukk (* 1951), estnischer Politiker und Wirtschaftsexperte
 Mihkel Kukk (* 1983), estnischer Speerwerfer